Kręcki – pomorski herb szlachecki

Osoby o tym nazwisku:
 Anastazy Kręcki – ksiądz zamordowany przez Niemców w 1939 roku
 Edmund Kręcki – działacz niepodległościowy, działacz społeczny, samorządowiec
 Franciszek Kręcki – prawnik, finansista ,działacz społeczny i niepodległościowy
 Jan Walenty Kręcki – rzymskokatolicki duchowny i wojskowy
 Kazimierz Kręcki – rzymskokatolicki duchowny i działacz społeczny
 Maria Lukrecja Bobrius-Kręcka – nauczycielka, działaczka społeczna i niepodległościowa